USS South Dakota war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy, die nach dem US-Bundesstaat South Dakota benannt wurden:

 USS South Dakota (ACR-9), ein Kreuzer der Pennsylvania-Klasse, in Dienst von 1908 bis 1927
 USS South Dakota (BB-49), ein geplantes Schlachtschiff der nie gebauten ersten South-Dakota-Klasse
 USS South Dakota (BB-57), ein Schlachtschiff der zweiten South-Dakota-Klasse, in Dienst von 1942 bis 1947
 USS South Dakota (SSN-790), ein U-Boot der Virginia-Klasse

South Dakota